Work It ist der Titel folgender Werke:

 Work It (Lied), Lied der Rapperin Missy Elliott (2002)
 Work It (Fernsehserie), US-amerikanische Sitcom (2012)
 Work It (Film), US-amerikanischer Tanzfilm von Laura Terruso (2020)